

Patronyme 

 Markus Prock (1964 - ), lugeur autrichien ;
 Siegfried Prock (probablement 1902 - 1944), réfugié autrichien, victime de l'exécution des sept Juifs au cimetière de Rillieux.